Angeführt sind alle 22 Provinzen, die 4 direktverwalteten Städte, die 5 autonomen Gebiete und die beiden Sonderverwaltungsgebiete der Volksrepublik China, sortiert nach ihrer Größe. Taiwan ist ausgenommen.

Verwaltungsgliederung der Volksrepublik China
China